

Presentación previa 
Norbert Gombos fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Jordan Thompson derrotó en la final a Adam Pavlásek.

Cabezas de serie 

  Filip Krajinović (Segunda ronda)
  Yoshihito Nishioka (Segunda ronda)
  Pierre-Hugues Herbert (Cuartos de final)
  Daniel Brands (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Adam Pavlásek ''(Finalista)
 ''' Jordan Thompson (Campeón)
  Karen Jachanov ''(Cuartos de final)
  Kenny de Schepper ''(Semifinales)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Cherburgo 2016